Kovács Ernő (?–?) kézilabdaedző, szövetségi kapitány
 Kovács Ernő (1940) erdélyi magyar szobrász
 Kovács Ernő (1952) labdarúgó (Vasas)
 Kovács Ernő (1953) autómodellező
 Kovács Ernő (1959) politikus (Fidesz), országgyűlési képviselő (2010–14)